Рекс Мэйнард Линн (; род. , Спирмен, Техас, США) — американский актёр и продюсер. Наибольшую известность получил в роли детектива Фрэнка Триппа в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами».

Ранние годы 
Рекс Линн родился 13 ноября 1956 год в городе Спирмен, округ Хэнсфорд, штат Техас. Рекс был третьим ребёнком в семье и вырос на ранчо, вместе с сестрой и братом. В августе 1969 года его родители переехали в Оклахома-Сити, где его отец начал вести юридическую практику. Там Рекс учился в школе «Херитедж Холл» (), а затем в  — независимой школе, находящейся под покровительством епископальной церкви, а в свободное от учёбы время подрабатывал в . В ноябре 1975 года, увидев Джека Николсона в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», Рекс понял, что хочет стать актёром. Однако, после того, как выполняя танцевальный номер в своём первом школьном спектакле «Скрипач на крыше», Рекс чуть было не уничтожил декорации, режиссёр школьного театра попросил Рекса покинуть пьесу и в будущем направить энергию в другое русло. Это положило конец школьной актёрской карьере Рекса.

Карьера 
Окончив в 1980 году  со степенью бакалавра по радио, телевидению и кинематографу, Рекс начал банковскую карьеру, достигнув должности вице-президента по кредитованию в банке Лейкшор, которую занимал вплоть до 5 июля 1982 года, когда банк был признан неплатежеспособным. Оставшись без работы, Рекс решил вернуться к идее стать актёром и смог убедить букинг-агента дать ему шанс попробоваться на какую-нибудь роль. Одновременно с этим, он нашёл работу в нефтедобывающей компании, и параллельно с прослушиванием для кино и местного телевидения занимался наблюдением за полевыми работами в западной части штата Оклахома.

После серии съёмок в рекламе, Рекс Линн стал получать мелкие роли в различных проектах. Именно тогда он сыграл в своём первом кинофильме «», продюсером которого был его хороший знакомый Эдвард К. Гейлорд II.

Первой существенной ролью Рекса стала роль серийного убийцы в фильме «Ночная игра» (1989) с участием кинозвезды Роя Шайдера. Затем была роль шерифа в телесериале «Молодые наездники», после которой Линн решил переехать на запад, в Лос-Анджелес. . Постепенно он стал получать небольшие роли в таких фильмах, как «Мои герои всегда были ковбоями» (1991), «Громовое сердце» (1992) и «Снайпер» (1993), а также эпизодические роли в телесериалах «Северная сторона», «Ворон» и «Приключения Бриско Каунти — младшего». В 1993 году он снялся в ставшем знаменитым фильме «Скалолаз» вместе с Сильвестром Сталлоне, и эта роль принесла Рексу настоящую известность. В 2003—2012 годах Линн снимался в одной из главных ролей в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами».

29 июня 1994 года Рекс получил свою звезду на «Аллее славы» города Оклахомы.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью порталу TheStarScoop.com, ноябрь 2006

Персоналии по алфавиту
Выпускники Университета штата Оклахома в Стиллвотере